Les termes Mondial 2014 ou Coupe du monde 2014 ou Championnat du monde 2014 peuvent se référer à :

En football, dans les compétitions de la FIFA :
 la Coupe du monde de football de 2014 est la  de la compétition internationale de football de la FIFA
 la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2014
 la Coupe du monde féminine de football des moins de 20 ans 2014
 la Coupe du monde féminine de football des moins de 17 ans 2014

En basket-ball :
 Coupe du monde de basket-ball masculin 2014
 Championnat du monde de basket-ball féminin 2014

En basket-ball en fauteuil roulant :
 Championnat du monde de basket-ball en fauteuil roulant masculin 2014
 Championnat du monde de basket-ball en fauteuil roulant féminin 2014

En hockey sur gazon : 
 Coupe du monde de hockey sur gazon masculin 2014
 Coupe du monde de hockey sur gazon féminin 2014